Sandmúli kan syfta på följande platser:

Island 

 Sandmúli (berg), Norðurland eystra, 
 Sandmúli (kulle), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar